Karl Fiedler ist der Name folgender Personen:
* Karl Fiedler (Zoologe) (1863–1894), Schweizer Zoologe und Hochschuldozent 
 Karl Fiedler (Politiker) (1897–nach 1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karl Gustav Fiedler (1791–1853), deutscher Montanwissenschaftler und Mineraloge, sächsischer Kommissar für Bergbau

Siehe auch:
 Carl Fiedler